Paprocie, paprociowe (Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm.) – klasa paprotników. Znanych jest ponad 10,5 tysiąca do ok. 11 tysięcy gatunków paproci. Reprezentują one 11 rzędów z czterech podklas: skrzypowych, nasięźrzałowych, strzelichowych i paprotkowych, przy czym ogromna większość gatunków (ponad 10,3 tys.) należy do ostatniej. Paprocie stanowią ok. 2% gatunków współczesnych roślin naczyniowych. Najbardziej zróżnicowane są w strefie międzyzwrotnikowej na siedliskach podmokłych oraz na średnich wysokościach na obszarach górskich.

Morfologia

Gametofit 
Haploidalne stadium rozwoju rozwijające się z zarodnika i wytwarzające gamety (stąd nazwa), zwane też w tym wypadku przedroślem. Podobnie jak u widłaków i inaczej niż u innych roślin, gametofit jest u paproci pokoleniem wolno żyjącym – albo rozwijającym się na powierzchni i fotosyntezującym, albo (rzadziej) podziemnym i rozwijającym się dzięki grzybom jako myko-heterotrof. Do rozwoju z reguły wymaga siedlisk wilgotnych – ze względu na prostą budowę i brak korzeni łatwo wysycha. Woda jest też konieczna do zapłodnienia – zaopatrzone w wić plemniki powstające w plemniach poruszając się w środowisku wodnym dotrzeć mogą do rodni i dokonać zapłodnienia. W jego rezultacie rozwija się pokolenie diploidalne – sporofit, co też kończy życie gametofitu. U niektórych przedstawicieli gametofit jest długotrwały, zwłaszcza jeśli warunki nie sprzyjają zapłodnieniu (np. u rozpłochowatych i orliczkowatych).

Sporofit 
Pokolenie dominujące, będące rośliną naczyniową, ze zróżnicowanymi organami i tkankami, wytwarzające zarodniki. Są to zazwyczaj rośliny zielne, wyjątkowo drzewiaste. Paprocie nie mają możliwości tworzenia tkanki wtórnej, a tym samym przyrostu na grubość. Zarodniki powstają w zarodniach, które u starszych grup, zwanych paprociami grubozarodniowymi, powstają z grup komórek, a u paproci cienkozarodniowych z pojedynczej komórki. Zarodnie powstają na spodniej stronie liścia (sporofila), często odmiennie wykształconego niż liście płonne. U różnych grup zarodnie tworzą skupienia w formie kupek (sori) lub synangiów (synangium). Paprocie wytwarzają na ogół jednakowe zarodniki (paprocie jednakozarodnikowe) lub zróżnicowane na mikrospory i makrospory (paprocie różnozarodnikowe).

Systematyka 

 Pozycja i relacje filogenetyczne paproci według systemu PPG I (2016)

 Podział systematyczny paproci według systemu PPG I (2016)

Klasa Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm. – paprocie
 podklasa Equisetidae Warm. – skrzypowe
 rząd Equisetales DC. ex Bercht. & J. Presl – skrzypowce
 podklasa Ophioglossidae Klinge – nasięźrzałowe
 rząd Psilotales Prantl – psylotowce
 rząd Ophioglossales Link – nasięźrzałowce
 podklasa Marattiidae Klinge – strzelichowe
 rząd Marattiales Link – strzelichowce
 podklasa Polypodiidae Cronquist, Takht. & W.Zimm. – paprotkowe
 rząd Osmundales Martinov – długoszowce
 rząd Hymenophyllales A.B.Frank – rozpłochowce
 rząd Gleicheniales Schimp. – glejcheniowce
 rząd Schizaeales Schimp. – szparnicowce
 rząd Salviniales Link – salwiniowce
 rząd Cyatheales A.B.Frank – olbrzymkowce
 rząd Polypodiales Link – paprotkowce

 Inne systemy klasyfikacyjne
W XX wieku paprocie uważano za jedną z trzech klas żyjących współcześnie paprotników, obok skrzypów i widłaków. Zwykle dzielone je na paprocie grubozarodniowe, dzielone na dwie kolejne grupy, i cienkozarodniowe, a wśród tych ostatnich wyróżniano paprocie wodne (odpowiadające salwiniowcom). W systemie Englera, jednym z powszechnie przyjmowanych w pierwszej połowie XX w. systemów taksonomicznych, grupy te klasyfikowano następująco:
 klasa Filicales – paprocie
 rząd Filicales leptosporangiatae (paprocie cienkozarodniowe)
 podrząd Eufilicineae
 podrząd Hydropteridineae – paprocie wodne
 rząd Marattiales – strzelichowe
 rząd Ophioglossales (Tuberithallosae) – nasięźrzałowce

Podobny podział przyjęto w mającym podobną pozycję systemie Wettsteina, gdzie klasa paproci (Filicinae) dzielona była na dwie podklasy Filicinae eusporangiatae (paprocie grubozarodniowe) z rzędami Marattiales i Ophioglossales oraz Filicinae leptosporangiatae (paprocie cienkozarodniowe) z rzędami Filicales (paprocie jednakozarodnikowe) i Hydropteridales (paprocie wodne, paprocie różnozarodnikowe).

Przypisy